Strehlen kan syfta på:

 Strehlen – tyska namnet på en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap i Polen, se Strzelin
 Strehlen, Dresden – en stadsdel i Dresden, Sachsen, Tyskland.
 Strehlen, Karstädt – en ort i kommunen Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg, Tyskland.